Сен-Пріє́ст-ла-Марш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 270 км на південь від Парижа, 165 км на південь від Орлеана, 75 км на південь від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 240,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Прієст-ла-Марш на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Прієст-ла-Марш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Прієст-ла-Марш на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прієст-ла-Марш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Прієст-ла-Марш на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер